Guy Cloutier peut désigner :

 Guy Cloutier (1940-), impresario, producteur, homme d'affaires québécois ;
 Guy Cloutier (1949-), poète québécois ;